Элизабет де Клер (16 сентября 1295 — 4 ноября 1360) — младшая из трёх дочерей Гилберта де Клера, 6-го графа Хартфорда, и Джоанны Акрской (дочери короля Эдуарда I).

Наследница Клера (1317; Clare, Suffolk), Чепстоу и Карлеона (1320), покровительница колледжа Клер в Кембриджском университете.

Семья 
 В 1308 году вышла замуж за Джона де Бурга (умер в 1313), наследника графа Ольстера.
 В 1316 году вышла замуж за Тибо де Вердена (Теобальда Верденского) (умер в 1316).
 В 1317 году вышла замуж за Роджера Дамори, барона Дамори (умер в 1322).

В этих браках родились трое детей.

 первый брак: Уильям де Бург, 3-й граф Ольстер (1312—1333), был женат на Мод Ланкастерской, дочери Генри, 3-го графа Ланкастера.
 второй брак: Изабель де Верден (1317—1349), была замужем за Генри де Феррерсом, 2-м лордом Феррерс из Гроуби.
 третий брак: Элизабет Д’Амори (1318—1362), была замужем за Джоном Бардольфом, 3-м бароном Бардольф.

Примечания

Литература 
 Fryde, Natalie (1979). The tyranny and fall of Edward II, 1321—1326. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-54806-3.
 Holmes, G. A. (1955). A Protest against the Despensers, 1326. Speculum (Speculum, Vol. 30, No. 2) 30 (2): 207—212.
 Underhill, Frances Ann (1999). For Her Good Estate: The Life of Elizabeth de Burgh. New York: St. Martin’s Press. ISBN 0-312-21355-7.

Женщины XIV века
Основатели английских школ и колледжей
Бароны Клер
Клеры